Bürger in Wut, partit polític d'Alemanya
 Bath Iron Works, drassanes amb seu a Bath (Maine), als Estats Units
 Caixa en blanc (del seu nom en anglès Body In White), fase de la fabricació d'un automòbil quan ha estat soldada tota la xapa